Kasta – zamknięta warstwa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna.
 Kasta – polski program telewizyjny, prowadzony przez Miłosza Kłeczka.
 Kasta – polski serial paradokumentalny.
 Kasta – układ między przedstawicielami prawa, a osobami z nimi powiązanych.
 Kasta – rosyjski zespół muzyczny wykonujący hip-hop.
 Kasta – u zwierząt społecznych wyspecjalizowana grupa osobników w obrębie kolonii.
 K.A.S.T.A. – polski zespół muzyczny wykonujący hip-hop.

Zobacz też:
 Waldemar Kasta (ur. 1978) – polski raper.

Strony ujednoznaczniające